Субъе́кты междунаро́дного публи́чного пра́ва — участники международных отношений, обладающие международными правами и обязанностями, осуществляющие их на основе международного права и несущие в необходимых случаях международно-правовую ответственность.

Основной отличительной чертой субъектов международного права является юридическая способность к самостоятельным юридическим действиям, включая создание согласованных международно-правовых норм и независимому осуществлению прав и обязанностей, установленных этими нормами.

Свойства субъектов 
Если придерживаться классического взгляда на понимание субъекта международного права, то среди его свойств можно выделить три основных:
 Субъект международного права самостоятельно и автономно может осуществлять юридически значимые действия, среди которых, в первую очередь, можно выделить участие в создании международно-правовых согласованных норм.
 Субъект международного права независимо осуществляет возникшие на основе установленных международно-правовых согласованных норм права и обязанности.
 Субъект международного права также несёт международную ответственность за невыполнение международных обязанностей.

Однако существуют также иные точки зрения, согласно которым субъектом международного права может являться любой субъект, несущий права и обязанности, проистекающие из международно-правовых согласованных норм. Тем самым к субъектам международного права можно отнести и частных лиц (физических лиц, юридических лиц, транснациональные корпорации). Однако общепринятая точка зрения заключается в том, что субъектами международного публичного права признаются лишь те образования, которые создают правовые нормы. Вопрос о физических лицах как субъектах международного права до сих пор является спорным.

Виды субъектов 

Существует несколько классификаций субъектов международного права:

По своей природе:
 Основные субъекты (полные субъекты международного права, международные лица со всеми правами и обязанностями):
 государства
 Святой Престол (обладает суверенитетом над Государством-городом Ватикан)
 Дополнительные субъекты (частичные субъекты международного права, международные лица только в отношении некоторых объектов):
 международные межправительственные организации (производные субъекты)
 международные неправительственные организации (Международный комитет Красного Креста, Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца).
 Мальтийский орден, Европейский союз
 повстанческие организации
 организации, признанные в качестве законного представителя какого-либо народа, национально-освободительные движения — представляют народы, борющиеся за самоопределение
 правительства в изгнании
 вольные города
 субъекты федерации (государства-члены), зависимые территории (вассальные государства)

По характеру деятельности:
 Правоустанавливающие — субъекты международного публичного права
 Правоприменяющие (частные лица) — субъекты международного частного права

По отраслям международного публичного права:
 Субъекты права международной ответственности
 Субъекты международного экономического права
 Субъекты международного гуманитарного права
 Субъекты права консульских сношений
 Субъекты права дипломатических сношений и др.

Международная правосубъектность 

Правовой статус субъекта международного права определяется его правосубъектностью, которая, в общем плане, включает в себя:

 Основные общесубъектные права, свойственные всем субъектам международного права:
 право взаимодействовать с другими субъектами международного права (через заключение международных договоров и соглашений, участие в международных конференциях)
 право защиты своих прав специально предусмотренными средствами юридической защиты (например, через Международный суд ООН)
 способность реализации своих прав и исполнения обязанностей, возложенных на субъект права

 Права и обязанности, свойственные конкретным видам субъектов международного права:
 Государства:
 способность заключать договоры и добросовестно соблюдать их нормы, а также следовать принципам международного права
 способность быть членом международных организаций
 способность участвовать в работе международных конференций
 способность иметь свои представительства (дипломатические и консульские).
 Международные организации (Определяется уставом организации и другими учредительными документами):
 право заключать международные договоры
 право на участие в международных отношениях посредством установления отношений с государствами и международными организациями
 право пользоваться привилегиями и иммунитетами, предоставленными как организации, так и её сотрудникам
 право рассматривать споры между участниками, а в некоторых случаях, и с не участвующими в данной организации государствами;
 право применять санкции при нарушении международных обязательств.

См. также 
 Международное публичное право
 Международная правосубъектность

Примечания

Литература 
 

Международное право
Теория государства и права